Beautiful World – album grupy Take That
 Beautiful World – album grupy Take 6
 Beautiful World – album grupy Big Head Todd and the Monsters